Эриен-Кюель — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Якутия 
 Эриен-Кюель — озеро, исток р. Хонгор, координаты 62°53' с. ш. 119°30' в. д., код ГКГН 421769.
 Эриен-Кюель — озеро, на левом берегу р. Оксёндё, координаты 62°14' с. ш. 121°14' в. д., код ГКГН 455707.
 Эриен-Кюель — озеро, в правобережье р. Вмлюй, координаты 63°01' с. ш. 112°51' в. д., код ГКГН 419729.
 Эриен-Кюель — озеро, на р. Денгкир, координаты 61°48' с. ш. 112°20' в. д., код ГКГН 450365.

См. также 
 Эриен-Кута